John Jarvis peut notamment désigner :
 John Jarvis ( - ), un décorateur de cinéma américain ;
 John Arthur Jarvis (1872-1933), un nageur britannique plusieurs fois champion olympique ;
 John Barlow Jarvis (1954- ), un auteur-compositeur et pianiste américain ;
 John Jarvis, un boxeur ;
 John Jarvis (1887-1968), un entraîneur de chevaux de course britannique ;
  (1876-1950), un homme politique britannique, conservateur, député de Guildford ;
 John Jarvis, un homme politique britannique, dirigeant du comté de Herefordshire ;
 John Jarvis, un programmeur de jeux vidéo ;
 John Wesley Jarvis (1781?-1839), un peintre américain.